Khiri Rat Nikhom (în ) este un district (Amphoe) din provincia Surat Thani, Thailanda, cu o populație de 39.957 de locuitori și o suprafață de 812,3 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 84 de sate (muban).

Amphoe în provincia Surat Thani